Hillsdale ist der Name mehrerer Orte

in Australien:
 Hillsdale (Australien)

in Kanada:
 Hillsdale (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Hillsdale (Illinois)
 Hillsdale (Kansas)
 Hillsdale (Louisiana)
 Hillsdale (Michigan)
 Hillsdale (Missouri)
 Hillsdale (New Jersey)
 Hillsdale (New York)
 Hillsdale (North Carolina)
 Hillsdale (Oklahoma)
 Hillsdale (Oregon)
 Hillsdale (Pennsylvania)
 Hillsdale (West Virginia)
 Hillsdale (Wisconsin), im Barron County
 Hillsdale (Wyoming)

Siehe auch:
 Hillsdale Township
 Hilldale